VS, Vs eller vs kan syfta på:

 Vs eller vs. – förkortning för versus (latin)
 Vs. – ett album av Pearl Jam
 VS – ett politiskt parti i Danmark, se Venstresocialisterne
 VS Trafik – ett bussbolag
 VS Motor – ett norskt trimföretag

Se även
 Visual Studio – en avancerad programutvecklingsmiljö från Microsoft